Desprez je priimek več oseb:
 Florian-Jules-Félix Desprez, francoski rimskokatoliški škof
 Josquin des Prez, franko-flamski skladatelj
 Octave-Georges-Alexandre Desprez, francoski general